

Шмакова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Шмакова — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Шмакове
 Шмаково
 Шмаковське